Les Thunderbirds de Seattle sont une franchise de hockey sur glace américaine qui évolue dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Elle est créée en 1977 à l'issue du déménagement des Chiefs de Kamloops à Seattle. Nommée Breakers de Seattle de 1977 à 1985, elle est ensuite renommée Thunderbirds de Seattle.

Joueurs

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1 || 1977-1978 || 72 || 32 || 28 || 12 || - || - || 359 || 316 || 76 || align="left"|  de la division Ouest || align="left"|Non qualifiés || 
|-
| 2 || 1978-1979 || 72 || 21 || 40 || 11 || - || - || 299 || 334 || 53 ||align="left"|  de la division Ouest|| align="left"|Non qualifiés || 
|- 
| 3 || 1979-1980 || 72 || 29 || 41 || 2 || - || - || 297 || 364 || 60 || align="left"|  de la division Ouest || align="left"| Défaite en finale de division || 
|-
| 4 || 1980-1981 || 72 || 26 || 46 || 0 || - || - || 318 || 393 || 52 ||align="left"|  de la division Ouest|| align="left"| Défaite en demi-finale de division || 
|-
| 5 || 1981-1982 || 72 || 36 || 34 || 2 || - || - || 339 || 310 || 74 || align="left"|  de la division Ouest || align="left"| Défaite en finale de division || 
|-
| 6 || 1982-1983 || 72 || 24 || 47 || 1 || - || - || 319 || 418 || 49 || align="left"|  de la division Ouest || align="left"| Défaite en demi-finale de division || 
|-
| 7 || 1983-1984 || 72 || 32 || 39 || 1 || - || - || 350 || 379 || 65 || align="left"|  de la division Ouest || align="left"| Défaite en demi-finale de division || 
|-
| 8 || 1984-1985 || 72 || 25 || 44 || 3 || - || - || 320 || 416 || 53 || align="left"|  de la division Ouest || align="left"|Non qualifiés || 
|-
| 9 || 1985-1986 || 72 || 27 || 43 || 2 || - || - || 330 || 406 || 56 || align="left"| de la division Ouest || align="left"| || Marc Boileau
|-
| 10 || 1986-1987 || 72 || 21 || 47 || 4 || - || - || 328 || 430 || 46 || align="left"| de la division Ouest || align="left"| Non qualifiés || Sheldon Ferguson
|-
| 11 || 1987-1988 || 72 || 25 || 45 || 2 || - || - || 313 || 436 || 52 || align="left"| de la division Ouest || align="left"|  || Jim Dobson
|-
| 12 || 1988-1989 || 72 || 33 || 35 || 4 || - || - || 315 || 276 || 70 || align="left"| de la division Ouest || align="left"|  || Barry Melrose
|-
| 13 || 1989-1990 || 72 || 52 || 17 || 3 || - || - || 444 || 295 || 107 || align="left"| de la division Ouest || align="left"|  || Peter Anholt
|-
| 14 || 1990-1991 || 72 || 42 || 26 || 4 || - || - || 319 || 317 || 88 || align="left"| de la division Ouest || align="left"|  || Peter Anholt
|-
| 15 || 1991-1992 || 72 || 33 || 34 || 5 || - || - || 292 || 285 || 71 || align="left"| de la division Ouest || align="left"|  || Peter Anholt
|-
| 16 || 1992-1993 || 72 || 31 || 38 || 3 || - || - || 234 || 292 || 65 || align="left"| de la division Ouest || align="left"|  || Walt Kyle
|-
| 17 || 1993-1994 || 72 || 32 || 37 || 3 || - || - || 283 || 312 || 67 || align="left"| de la division Ouest || align="left"|  || Walt Kyle
|-
| 18 || 1994-1995 || 72 || 42 || 28 || 2 || - || - || 319 || 282 || 86 || align="left"| de la division Ouest || align="left"|  || Don Nachbaur
|-
| 19 || 1995-1996 || 72 || 29 || 36 || 7 || - || - || 255 || 281 || 65 || align="left"| de la division Ouest || align="left"|  || Don Nachbaur
|-
| 20 || 1996-1997 || 72 || 41 || 27 || 4 || - || - || 311 || 249 || 86 || align="left"| de la division Ouest || align="left"|  || Don Nachbaur
|-
| 21 || 1997-1998 || 72 || 31 || 35 || 6 || - || - || 286 || 278 || 68 ||align="left"|  de la division Ouest || align="left"|  || Don Nachbaur
|-
| 22 || 1998-1999 || 72 || 37 || 24 || 11 || - || - || 279 || 236 || 85 || align="left"| de la division Ouest || align="left"|  || Don Nachbaur
|-
| 23 || 1999-2000 || 72 || 34 || 26 || 8 || 4 || - || 250 || 221 || 80 || align="left"| de la division Ouest || align="left"|  || DonNachbaurRuss Farwell
|-
| 24 || 2000-2001 || 72 || 30 || 33 || 8 || 1 || - || 262 || 299 || 69 || align="left"| de la division Ouest || align="left"|  || Dean Chynoweth
|-
| 25 || 2001-2002 || 72 || 21 || 40 || 6 || 5 || - || 235 || 313 || 53 || align="left"| de la division U.S. || align="left"|  || Dean Chynoweth
|-
| 26 || 2002-2003 || 72 || 44 || 22 || 3 || 3 || - || 280 || 224 || 94 || align="left"| de la division U.S. || align="left"|Défaite au  tour || Dean Chynoweth
|-
| 27 || 2003-2004 || 72 || 24 || 31 || 8 || 9 || - || 192 || 198 || 65 || align="left"| de la division U.S. || align="left"|Non qualifiés || Dean Chynoweth
|-
| 28 || 2004-2005 || 72 || 43 || 24 || 2 || 3 || - || 204 || 144 || 91 || align="left"| de la division U.S. || align="left"|Défaite au  tour || Rob Sumner
|-
| 29 || 2005-2006 || 72 || 35 || 31 || - || 1 || 5 || 186 || 211 || 76 || align="left"| de la division U.S. || align="left"|Défaite au  tour || Rob Sumner
|-
| 30 || 2006-2007 || 72 || 37 || 21 || - || 3 || 11 || 209 || 186 || 88 || align="left"| de la division U.S. || align="left"|Défaite au  tour || Rob Sumner
|-
| 31 || 2007-2008 || 72 || 42 || 23 || - || 5 || 2 || 241 || 179 || 91 || align="left"| de la division U.S. || align="left"|Défaite au  tour || Rob Sumner
|-
| 32 || 2008-2009 || 72 || 35 || 32 || - || 1 || 4 || 222 || 234 || 75 || align="left"| de la division U.S. || align="left"|Défaite au  tour || Rob Sumner
|-
| 33 || 2009-2010 || 72 || 19 || 41 || - || 7 || 5 || 172 || 255 || 50 || align="left"| de la division U.S. || align="left"|Non qualifiés || Rob Sumner
|-
| 34 || 2010-2011 || 72 || 27 || 35 || - || 5 || 5 || 195 || 264 || 64 || align="left"| de la division U.S. || align="left"|Non qualifiés || Rob Sumner
|-
| 35 || 2011-2012 || 72 || 25 || 45 || - || 1 || 1 || 173 || 292 || 52 || align="left"| de la division U.S. || align="left"|Non qualifiés || Steve Konowalchuk
|-
| 36 || 2012-2013 || 72 || 24 || 38 || - || 7 || 3 || 210 || 286 || 58 || align="left"| de la division U.S. || align="left"|Défaite au  tour || Steve Konowalchuk
|-
| 37 || 2013-2014 || 72 || 41 || 25 || - || 2 || 4 || 238 || 249 || 88 || align="left"| de la division U.S. || align="left"|Défaite au  tour || Steve Konowalchuk
|-
| 38 || 2014-2015 || 72 || 38 || 25 || - || 4 || 5 || 218 || 201 || 85 || align="left"| de la division U.S. || align="left"|Défaite au  tour || Steve Konowalchuk
|-
| 39 || 2015-2016 || 72 || 45 || 23 || - || 4 || 0 || 228 || 186 || 94 || align="left"| de la division U.S. || align="left"|Finalistes || Steve Konowalchuk
|-
| 40 || 2016-2017 || 72 || 46 || 20 || - || 4 || 2 || 253 || 206 || 98 || align="left"| de la division U.S. || align="left"|Vainqueurs || Steve Konowalchuk
|-
| 41 || 2017-2018 || 72 || 34 || 28 || - || 8 || 2 || 250 || 258 || 78 || align="left"| de la division U.S. || align="left"|Défaite au  tour || Matt O'Dette
|-
| 42 || 2018-2019 || 68 || 31 || 29 || - || 6 || 2 || 231 || 245 || 70 || align="left"| de la division U.S. || align="left"|Défaite au  tour || Matt O'Dette
|-
| 43 || 2019-2020 || 63 || 24 || 32 || - || 4 || 2 || 175 || 240 || 55 || align="left"| de la division U.S. || align="left"|Séries annulées à cause de la pandémie de COVID-19  || Matt O'Dette

Références 

Seattle
Club sportif fondé en 1977
Club sportif à Seattle
Club de hockey sur glace dans l'État de Washington
S